Miejscowości w USA:
 Weaverville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Trinity
 Weaverville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe